Enzheim bezeichnet:
 Enzheim (Altenstadt) ist ein Ortsteil von Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen
 Enzheim (Gundersheim) ist ein Ortsteil von Gundersheim im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Enzheim ist der deutschsprachige Name der französischen Gemeinde Entzheim im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (früher Elsass)

Siehe auch:
 Ensheim